Щепановский () — польская фамилия.

Известные носители:

 Щепановский, Адам Михайлович — Герой Социалистического Труда.
 Щепановский, Иван Михайлович (1760—†) — секунд-майор; вице-правитель Белостокской области.
 Щепановский, Николай Евгеньевич — актер московского театра Корша.
 Щепановский, Станислав (1846—1900) — польский инженер, юрист, экономист, химик, предприниматель.
 Станислав Щепановский (1030—1079) — краковский епископ, святой.

См. также 
 Щепановский сельский совет — в Тернопольской области Украины.

Примечания